Quandt ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Quandt (* 1947), deutsche Malerin
 Bernhard Quandt (1903–1999), deutscher Politiker (SPD, KPD, SED)
 Bernhard Quandt (* 1954), siehe Lee Charm, südkoreanischer Fernsehmoderator und Schauspieler
 Carl Wilhelm Emil Quandt (1835–1911), ev. Pfarrer und Superintendent
 Christian Friedrich Quandt (1766–1806), deutscher Arzt und Schriftsteller
 Clara Quandt (1841–1919), deutsche Schriftstellerin und Lehrerin
 Daniel Gottlieb Quandt (1762–1815), deutscher Theaterdirektor und Schriftsteller
 Detlev Quandt (~1950–1991), deutscher Schauspieler
 Euclides Quandt de Oliveira (1919–2013), brasilianischer Politiker
 Hildegard Quandt (1905–2000), deutsche Schönheitskönigin und Fotomodell, siehe Hildegard Kwandt
 Johann Christian Quandt der Ältere (1704–1750), Herrnhuter Theologe
 Johann Christian Quandt der Jüngere (1733–1822), Herrnhuter Theologe
 Johann Gottlob von Quandt (1787–1859), deutscher Kunstsammler
 Johann Jakob Quandt (1686–1772), lutherischer Theologe und Bibliothekar
 Johann Ludwig Quandt (1801–1871), lutherischer Superintendent und pommerscher Historiker
 Johannes Paul Quandt (1863–1937), lutherischer Pfarrer in Den Haag und am Königsberger Dom 
 Norbert Quandt (* 1960), deutscher Basketballspieler
 Siegfried Quandt (* 1936), deutscher Geschichtsdidaktiker an der Justus-Liebig-Universität Gießen
 Thorsten Quandt (* 1971), Kommunikationswissenschaftler an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
 Wilhelm Quandt (1888–1957), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Willy Quandt (1912–1968), deutscher Pfarrer

 
Quandt, deutsche Industriellenfamilie, siehe Quandt (Familie) 
 Emil Quandt (1849–1925)
 Gabriele Quandt (* 1952)
 Günther Quandt (1881–1954)
 Harald Quandt (1921–1967)
 Hellmut Quant (1908–1927)
 Herbert Quandt (1910–1982)
 Johanna Quandt (1926–2015)
 Silvia Quandt (* 1937)
 Stefan Quandt (* 1966)
 Susanne Quandt (* 1962), siehe Susanne Klatten
 Sven Quandt (* 1956), Varta-Haupterbe und Rennfahrer

Siehe auch:
 Quant (Begriffsklärung)